Union Grove peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Union Grove, une ville du comté de Marshall en Alabama.
  une communauté non-incorporée du comté de Whiteside dans l'Illinois.
 Union Grove une ville du comté d'Upshur au Texas.
  un village du comté de Racine dans le Wisconsin.

 Townships 
  un township du comté d'Iredell en Caroline du Nord.
 Union Grove un township du comté de Whiteside dans l'Illinois.
  un township du comté de Meeker dans le Minnesota.

Homonymie de townships